Salvador do Rego (8 de dezembro de 1983) é um futebolista do Timor-Leste que atua como volante.
Esta desde 2003 no Futebol Clube Café,time do Timor-Leste.

Ligações externas 
Ogol

Futebolistas de Timor-Leste